Sãodominguense – abitanti di São Domingos (Bahia)
Sãodominguense – abitanti di São Domingos (Sergipe)
Sãodominguense – abitanti di São Domingos do Azeitão
Sãodominguense – abitanti di São Domingos do Cariri
Sãodominguense – abitanti di São Domingos do Maranhão
Sãodominguense – abitanti di São Domingos do Sul